Кагальницкое сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:
 
 Кагальницкое сельское поселение — входит в Азовский район Ростовской области.
 Кагальницкое сельское поселение — входит в Кагальницкий район Ростовской области.

См. также 
 Задоно-Кагальницкое сельское поселение — входит в Семикаракорский район Ростовской области.